Megatebennus bimaculatus är en snäckart som först beskrevs av Dall 1871.  Megatebennus bimaculatus ingår i släktet Megatebennus och familjen nyckelhålssnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nyckelhålssnäckor
bimaculatus